Валдбрун може бити:

 Валдбрун (Доња Франконија), општина у округу Вирцбург, у њемачкој покрајини Баварска.
 Валдбрун (Вестервалд), општина у округу Лимбург-Вајлбург, у њемачкој покрајини Хесен.
 Валдбрун (Оденвалд), општина у округу Некар-Оденвалд, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.